Прусы  — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Прусы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Прусы — агрогородок в Стародорожском районе Минской области.

Польша 
 Прусы — село в Буском повяте Свентокшиского воеводства;
 Прусы — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Прусы — село в Дзялдовском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Прусы — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Прусы — село в Лосицком повяте Мазовецкого воеводства;
 Прусы — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Прусы — село в Миньском повяте Мазовецкого воеводства;
 Прусы — село в Опатувском повяте Свентокшиского воеводства;
 Прусы — село в Скерневицком повяте Великопольского воеводства;
 Прусы — село в Стшелинском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Прусы — село в Яроцинском повяте Великопольского воеводства;

Россия 
 Прусы — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

Украина 
 Прусы — до 1946 г. название села Бушево в Ракитнянский район Киевской области.
 Прусы — до 1946 г. название села Быстрица в Дрогобычском районе Львовской области
 Прусы — до 1946 г. название села Ямполь в Пустомытовском районе Львовской области.

См. также 
 Прус
 Пруса
 Пруссы